Palacio de la Asamblea puede hacer referencia a:

 Palacio de la Asamblea de Ceuta, edificio en Ceuta;
 Palacio de la Asamblea de Melilla, edificio en Melilla.